Eric Carter (BMX'er), een Amerikaans BMX-racer, geboren in 1970
 Eric Carter (footballspeler), een Amerikaans footballspeler die in de Canadian Football League actief was, geboren in 1969
 Eric Carter (vlieger), een Brits vlieger in de Tweede Wereldoorlog, levend van 1920 tot 2021
 Eric Carter (zanger), een zanger uit Mauritius, bekend van het nummer No Stress met Laurent Wolf